Barbette bezeichnet:

 Barbette (Trapezkünstler), einen US-amerikanischen Artisten
 eine Stelle einer Befestigungsanlage oder eines Schiffes zum Aufstellen von Geschützen und Maschinengewehren, siehe Geschützbank
 Barbette (Mode), eine mittelalterliche Kopfbedeckung für Frauen

 Barbette (Familie), eine Pariser Kaufmannsfamilie des 13. und 14. Jahrhunderts, darunter:
 Pierre Barbette, 1273–1298 Erzbischof von Reims
 Étienne Barbette, 1298–1304 und 1314–1321 Prévôt des marchands de Paris

 Toponyme in Paris:
 Porte Barbette, ein Tor in einer der Pariser Stadtmauern (erbaut 1190–1213)
 Rue Barbette (später u. a. Rue Vieille Barbette), heute der nordöstliche Teil der Rue Vieille du Temple 
 Rue Barbette, heutiger Name der früheren Rue Neuve Barbette im 3. Arrondissement (Paris)
 Hôtel Barbette, das von der Familie Barbette erbaute Stadtpalais
 Courtille Barbette, ein eingefasster Garten vor der 1356–1383 erbauten Stadtmauer Karls V.

Siehe auch:
 Barbetta
 Babette